Эль-Кала — алжирский топоним. Может означать:

 Эль-Кала — город.
 Эль-Кала (биосферный резерват) — биосферный резерват.